peut désigner :

 , chanson d'Avenged Sevenfold présente sur l'album  sorti le  ;
 , EP d'Avenged Sevenfold sorti le  ;
 , compilation sortie le  par  ;
 , émission de télévision diffusée du  au  sur .

Voir aussi 

 
 

Homonymie